Des élections municipales dans les Yvelines étaient prévues les  et . Comme dans le reste de la France, le report du second tour est annoncé en pleine crise sanitaire liée à la propagation du coronavirus (COVID-19). Ce second tour se tient le dimanche .

Sur les 259 communes du département, 214 n'ont besoin que d'un seul tour pour élire leurs conseillers municipaux. Il y a donc 45 seconds tours. Sur les 69 communes les plus peuplées du département (celles dépassant les ), seulement 27 ont besoin d'un deuxième tour.

Second tour 
Il y a 45 communes où un second tour se déroule le . Parmi elles, 35 sont des villes de plus de , avec un scrutin par listes (entre 2 et 4 listes se maintiennent au second tour). Les dix autres sont des villes de moins de , où une partie du conseil municipal a déjà été élu au premier tour.

Maires sortants et maires élus 
Ce tableau ne présente que les communes de plus de .

La droite confirme tous les gains du scrutin précédent à Achères, Bois-d'Arcy, Conflans-Sainte-Honorine, Les Essarts-le-Roi, Maurepas, Meulan-en-Yvelines, Poissy, Rosny-sur-Seine et Vernouillet - sauf à Carrières-sous-Poissy, reconquise par l'écologiste Eddie Ait. Hormis les gains d'Andrésy et Beynes, la gauche subit des déconvenues inattendues dans plusieurs petites communes, comme La Verrière, Le Perray-en-Yvelines et Saint-Arnoult-en-Yvelines. On notera la perte de l'unique ville du département détenue par le Rassemblement national à Mantes-la-Ville, ainsi que plusieurs victoires pour le parti présidentiel La République en marche, au Mesnil-Saint-Denis, au Vésinet, aux Essarts-le-Roi, à Verneuil-sur-Seine et surtout à Houilles.

Résultats en nombre de maires

Résultats dans les communes de plus de  
Un total de 69 communes ont une population qui excède les , comme en 2014. Une ville est cependant passé entre-temps sous cette barre (Saint-Nom-la-Bretèche), tandis qu'une autre ville est passée au-dessus (Le Port-Marly).

Achères 
 Maire sortant : Marc Honoré (DVD)
 35 sièges à pourvoir au conseil municipal (population légale 2017 : )
 6 sièges à pourvoir au conseil communautaire (Grand Paris Seine et Oise)

Andrésy 
 Maire sortant : Hugues Ribault (LR) - Ne se représente pas
 33 sièges à pourvoir au conseil municipal (population légale 2017 : )
 3 sièges à pourvoir au conseil communautaire ()

Aubergenville 
 Maire sortant : Thierry Montangerand (LR)
 33 sièges à pourvoir au conseil municipal (population légale 2017 : )
 3 sièges à pourvoir au conseil communautaire ()

Beynes 
 Maire sortant : Alain Bricault (DVD) - Ne se représente pas
 29 sièges à pourvoir au conseil municipal (population légale 2017 : )
 9 sièges à pourvoir au conseil communautaire ()

Bois-d'Arcy 
 Maire sortant : Philippe Benassaya (LR)
 33 sièges à pourvoir au conseil municipal (population légale 2017 : )
 4 sièges à pourvoir au conseil communautaire ()

Bougival 
 Maire sortant : Luc Wattelle (LR)
 29 sièges à pourvoir au conseil municipal (population légale 2017 : )
 2 sièges à pourvoir au conseil communautaire ()

Buc 
 Maire sortant : Jean-Marc Le Rudulier (LR)
 29 sièges à pourvoir au conseil municipal (population légale 2017 : )
 1 siège à pourvoir au conseil communautaire ()

Carrières-sous-Poissy 
 Maire sortant : Christophe Delrieu (LR)
 33 sièges à pourvoir au conseil municipal (population légale 2017 : )
 4 sièges à pourvoir au conseil communautaire ()

Carrières-sur-Seine 
 Maire sortant : Arnaud de Bourrousse (DVD)
 33 sièges à pourvoir au conseil municipal (population légale 2017 : )
 4 sièges à pourvoir au conseil communautaire ()

Chambourcy 
 Maire sortant : Pierre Morange (LR)
 29 sièges à pourvoir au conseil municipal (population légale 2017 : )
 2 sièges à pourvoir au conseil communautaire ()

Chanteloup-les-Vignes 
 Maire sortant : Catherine Arenou (DVD)
 33 sièges à pourvoir au conseil municipal (population légale 2017 : )
 3 sièges à pourvoir au conseil communautaire ()

Chatou 
 Maire sortant : Éric Dumoulin (DVD)
 39 sièges à pourvoir au conseil municipal (population légale 2017 : )
 8 sièges à pourvoir au conseil communautaire ()

Chevreuse 
 Maire sortant : Anne Héry-Le Pallec (SE)
 29 sièges à pourvoir au conseil municipal (population légale 2017 : )
 8 sièges à pourvoir au conseil communautaire ()

Conflans-Sainte-Honorine 
 Maire sortant : Laurent Brosse (LR)
 39 sièges à pourvoir au conseil municipal (population légale 2017 : )
 10 sièges à pourvoir au conseil communautaire ()

Croissy-sur-Seine 
 Maire sortant : Jean-Roger Davin (LR)
 29 sièges à pourvoir au conseil municipal (population légale 2017 : )
 3 sièges à pourvoir au conseil communautaire ()

Élancourt 
 Maire sortant : Jean-Michel Fourgous (LR)
 35 sièges à pourvoir au conseil municipal (population légale 2017 : )
 8 sièges à pourvoir au conseil communautaire ()

Épône 
 Maire sortant : Guy Müller (LR)
 29 sièges à pourvoir au conseil municipal (population légale 2017 : )
 1 siège à pourvoir au conseil communautaire ()

Fontenay-le-Fleury 
 Maire sortant : Richard Rivaud (LR)
 33 sièges à pourvoir au conseil municipal (population légale 2017 : )
 4 sièges à pourvoir au conseil communautaire ()

Gargenville 
 Maire sortant : Jean Lemaire (UDI)
 29 sièges à pourvoir au conseil municipal (population légale 2017 : )
 2 sièges à pourvoir au conseil communautaire ()

Guyancourt 
 Maire sortant : François Morton (DVG)
 35 sièges à pourvoir au conseil municipal (population légale 2017 : )
 9 sièges à pourvoir au conseil communautaire ()

Houilles 
 Maire sortant : Alexandre Joly (DVD)
 39 sièges à pourvoir au conseil municipal (population légale 2017 : )
 8 sièges à pourvoir au conseil communautaire ()

Jouars-Pontchartrain 
 Maire sortant : Hervé Lemoine (LR)
 29 sièges à pourvoir au conseil municipal (population légale 2017 : )
 7 sièges à pourvoir au conseil communautaire ()

Jouy-en-Josas 
 Maire sortant : Jacques Bellier (DVD) - Ne se représente pas
 29 sièges à pourvoir au conseil municipal (population légale 2017 : )
 2 sièges à pourvoir au conseil communautaire ()

La Celle-Saint-Cloud 
 Maire sortant : Olivier Delaporte (LR)
 35 sièges à pourvoir au conseil municipal (population légale 2017 : )
 6 sièges à pourvoir au conseil communautaire ()

La Verrière 
 Maire sortant : Nelly Dutu (PCF)
 29 sièges à pourvoir au conseil municipal (population légale 2017 : )
 2 sièges à pourvoir au conseil communautaire ()

Le Chesnay-Rocquencourt 
 Maire sortant : Philippe Brillault (LR)
 43 sièges à pourvoir au conseil municipal (population légale 2017 : )
 9 sièges à pourvoir au conseil communautaire ()

Au terme du premier tour, le maire sortant, battu de  par son unique opposant, conteste les résultats de l'élection alléguant des irrégularités. En première instance, le Tribunal administratif  de Versailles a annulé l'élection en raison d'affichage sauvage et  d'allégations de campagne tardifs dans la campagne électorales, qui n'ont pas permis au battu de répliquer. Ce jugement n'est pas exécutoire, dans l'attente de l'arrêt que rendra la cour administrative d'appel, saisie par Richard Delepierre.

Le Mesnil-le-Roi 
 Maire sortant : Serge Caseris (LR)
 29 sièges à pourvoir au conseil municipal (population légale 2017 : )
 2 sièges à pourvoir au conseil communautaire ()

Le Mesnil-Saint-Denis 
 Maire sortant : Evelyne Aubert (LR)
 29 sièges à pourvoir au conseil municipal (population légale 2017 : )
 9 sièges à pourvoir au conseil communautaire ()

Le Pecq 
 Maire sortant : Laurence Bernard (LR)
 33 sièges à pourvoir au conseil municipal (population légale 2017 : )
 4 sièges à pourvoir au conseil communautaire ()

Le Perray-en-Yvelines 
 Maire sortant : Paulette Deschamps (PS)
 29 sièges à pourvoir au conseil municipal (population légale 2017 : )
 5 sièges à pourvoir au conseil communautaire ()

Le Port-Marly 
 Maire sortant : Marcelle Gorgues (LR) - Ne se représente pas
 29 sièges à pourvoir au conseil municipal (population légale 2017 : )
 2 sièges à pourvoir au conseil communautaire ()

Le Vésinet 
 Maire sortant : Bernard Grouchko (DVD)
 33 sièges à pourvoir au conseil municipal (population légale 2017 : )
 4 sièges à pourvoir au conseil communautaire ()

Les Clayes-sous-Bois 
 Maire sortant : Véronique Cote-Millard (UDI) - Ne se représente pas
 33 sièges à pourvoir au conseil municipal (population légale 2017 : )
 6 sièges à pourvoir au conseil communautaire ()

Les Essarts-le-Roi 
 Maire sortant : Raymond Pommet (LR)
 29 sièges à pourvoir au conseil municipal (population légale 2017 : )
 5 sièges à pourvoir au conseil communautaire ()

Les Mureaux 
 Maire sortant : François Garay (DVG)
 39 sièges à pourvoir au conseil municipal (population légale 2017 : )
 9 sièges à pourvoir au conseil communautaire ()

Limay 
 Maire sortant : Éric Roulot (PCF)
 33 sièges à pourvoir au conseil municipal (population légale 2017 : )
 4 sièges à pourvoir au conseil communautaire ()

Louveciennes 
 Maire sortant : Pierre-François Viard (LR)
 29 sièges à pourvoir au conseil municipal (population légale 2017 : )
 2 sièges à pourvoir au conseil communautaire ()

Magnanville 
 Maire sortant : Michel Lebouc (PCF)
 29 sièges à pourvoir au conseil municipal (population légale 2017 : )
 1 siège à pourvoir au conseil communautaire ()

Magny-les-Hameaux 
 Maire sortant : Bertrand Houillon (G·s)
 29 sièges à pourvoir au conseil municipal (population légale 2017 : )
 3 sièges à pourvoir au conseil communautaire ()

Maisons-Laffitte 
 Maire sortant : Jacques Myard (LR)
 35 sièges à pourvoir au conseil municipal (population légale 2017 : )
 6 sièges à pourvoir au conseil communautaire ()

Mantes-la-Jolie 
 Maire sortant : Raphaël Cognet (LR)
 43 sièges à pourvoir au conseil municipal (population légale 2017 : )
 13 sièges à pourvoir au conseil communautaire ()

Mantes-la-Ville 
 Maire sortant : Cyril Nauth (RN)
 35 sièges à pourvoir au conseil municipal (population légale 2017 : )
 5 sièges à pourvoir au conseil communautaire ()

Marly-le-Roi 
 Maire sortant : Jean-Yves Perrot (LR)
 33 sièges à pourvoir au conseil municipal (population légale 2017 : )
 5 sièges à pourvoir au conseil communautaire ()

Maule 
 Maire sortant : Laurent Richard (LR)
 29 sièges à pourvoir au conseil municipal (population légale 2017 : )
 9 sièges à pourvoir au conseil communautaire ()

Maurepas 
 Maire sortant : Grégory Garestier (LR)
 33 sièges à pourvoir au conseil municipal (population légale 2017 : )
 6 sièges à pourvoir au conseil communautaire ()

Meulan-en-Yvelines 
 Maire sortant : Cécile Zammit-Popescu (DVD)
 29 sièges à pourvoir au conseil municipal (population légale 2017 : )
 2 sièges à pourvoir au conseil communautaire ()

Montesson 
 Maire sortant : Jean-François Bel (LR) - Ne se représente pas
 33 sièges à pourvoir au conseil municipal (population légale 2017 : )
 4 sièges à pourvoir au conseil communautaire ()

Montigny-le-Bretonneux 
 Maire sortant : Jean-Luc Ourgaud (DVD) - Ne se représente pas
 39 sièges à pourvoir au conseil municipal (population légale 2017 : )
 11 sièges à pourvoir au conseil communautaire ()

Noisy-le-Roi 
 Maire sortant : Marc Tourelle (UDI)
 29 sièges à pourvoir au conseil municipal (population légale 2017 : )
 2 sièges à pourvoir au conseil communautaire ()

Orgeval 
 Maire sortant : Jean-Pierre Juillet (DVD) - Ne se représente pas
 29 sièges à pourvoir au conseil municipal (population légale 2017 : )
 1 siège à pourvoir au conseil communautaire ()

Plaisir 
 Maire sortant : Joséphine Kollmannsberger (LR)
 39 sièges à pourvoir au conseil municipal (population légale 2017 : )
 10 sièges à pourvoir au conseil communautaire ()

Poissy 
 Maire sortant : Karl Olive (DVD)
 39 sièges à pourvoir au conseil municipal (population légale 2017 : )
 11 siège à pourvoir au conseil communautaire ()

Rambouillet 
 Maire sortant : Marc Robert (LR) - Ne se représente pas
 35 sièges à pourvoir au conseil municipal (population légale 2017 : )
 18 sièges à pourvoir au conseil communautaire ()

Rosny-sur-Seine 
 Maire sortant : Pierre-Yves Dumoulin (DVD)
 29 sièges à pourvoir au conseil municipal (population légale 2017 : )
 1 siège à pourvoir au conseil communautaire ()

Saint-Arnoult-en-Yvelines 
 Maire sortant : Jean-Claude Husson (PS)
 29 sièges à pourvoir au conseil municipal (population légale 2017 : )
 4 sièges à pourvoir au conseil communautaire ()

Saint-Cyr-l'École 
 Maire sortant : Sonia Brau (UDI)
 33 sièges à pourvoir au conseil municipal (population légale 2017 : )
 5 sièges à pourvoir au conseil communautaire ()

Saint-Germain-en-Laye 
 Maire sortant : Arnaud Péricard (DVD)
 45 sièges à pourvoir au conseil municipal (population légale 2017 : )
 11 sièges à pourvoir au conseil communautaire ()

Saint-Rémy-lès-Chevreuse 
 Maire sortant : Dominique Bavoil (SE)
 29 sièges à pourvoir au conseil municipal (population légale 2017 : )
 10 sièges à pourvoir au conseil communautaire ()

Sartrouville 
 Maire sortant : Pierre Fond (LR)
 45 sièges à pourvoir au conseil municipal (population légale 2017 : )
 14 sièges à pourvoir au conseil communautaire ()

Trappes 
 Maire sortant : Guy Malandain (PS)
 39 sièges à pourvoir au conseil municipal (population légale 2017 : )
 11 sièges à pourvoir au conseil communautaire ()
 Élection annulée le 2 février 2021 par le tribunal administratif de Versailles, aux motifs d'irrégularités dans les comptes de campagne de la liste menée par Ali Rabeh à la suite d'un recours de la liste arrivée deuxième menée par Othman Nasrou. L'association Coeur de Trappes a irrégulièrement fait la promotion d'Ali Rabeh pendant la période électorale en distribuant des kits sanitaires à son effigie, ce qui a eu pour conséquence d' "altérer la sincérité du scrutin". Décision confirmée par le Conseil d'État le 18 août 2021. 
 Le premier tour de l'élection municipale partielle a lieu le 10 octobre 2021. Ali Rabeh est réélu dès ce premier tour.

Triel-sur-Seine 
 Maire sortant : Joël Mancel (DVD) - Ne se représente pas
 33 sièges à pourvoir au conseil municipal (population légale 2017 : )
 3 sièges à pourvoir au conseil communautaire ()

Vélizy-Villacoublay 
 Maire sortant : Pascal Thévenot (LR)
 35 sièges à pourvoir au conseil municipal (population légale 2017 : )
 6 sièges à pourvoir au conseil communautaire ()

Verneuil-sur-Seine 
 Maire sortant : Philippe Tautou (LR) - Ne se représente pas
 33 sièges à pourvoir au conseil municipal (population légale 2017 : )
 4 sièges à pourvoir au conseil communautaire ()

Vernouillet 
 Maire sortant : Pascal Collado (LR)
 33 sièges à pourvoir au conseil municipal (population légale 2017 : )
 2 sièges à pourvoir au conseil communautaire ()

Versailles 
 Maire sortant : François de Mazières (DVD)
 53 sièges à pourvoir au conseil municipal (population légale 2017 : )
 25 sièges à pourvoir au conseil communautaire ()

Villennes-sur-Seine 
 Maire sortant : Michel Pons (DVD) - Ne se représente pas
 29 sièges à pourvoir au conseil municipal (population légale 2017 : )
 1 siège à pourvoir au conseil communautaire ()

Villepreux 
 Maire sortant : Stéphane Mirambeau (LREM)
 33 sièges à pourvoir au conseil municipal (population légale 2017 : )
 4 sièges à pourvoir au conseil communautaire ()

Viroflay 
 Maire sortant : Olivier Lebrun (LR)
 33 sièges à pourvoir au conseil municipal (population légale 2017 : )
 4 sièges à pourvoir au conseil communautaire ()

Voisins-le-Bretonneux 
 Maire sortant : Alexandra Rosetti (UDI)
 33 sièges à pourvoir au conseil municipal (population légale 2017 : )
 4 siège à pourvoir au conseil communautaire ()

Notes et références

Notes

Références

Voir aussi

Articles connexes 
 Élections municipales en FranceÉlections municipales françaises de 2020
 Liste des communes des Yvelines
 Élections municipales de 2014 dans les Yvelines

Municipales, 2020
Yvelines